Појам Битка за Таргу Фрумош може да се односи на:
 Прва битка за Таргу Фрумош,
 Друга битка за Таргу Фрумош,